Танев, Танов, Таневски, Тановски е българско родово име.

Произлиза от мъжкото има Тано, Таньо, Таню, Тане, често името е производно или кратко най-вече на мъжки имена с корен стан (Стан, Станко, Станчо, Станимир, Станислав и т.н.), но също и на Стоян, Атанас.

Танев 
 Александър Танев, няколко души с това име
 Валентин Танев, театрален и филмов актьор
 Георги Танев, няколко души с това име
 Лъчезар Танев, футболист и футболен мениджър
 Никола Танев, художник
 Тодор Танев, няколко души с това име
 Христо Танев, няколко души с това име

Таневски 
 Георги Тановски, български армейски офицер

Български фамилни имена